Il singolare del Prague Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Julie Halard era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

Joannette Kruger ha battuto in finale 6–1, 6–1  Marion Maruska.

Teste di serie

  Brenda Schultz (secondo turno)
  Ruxandra Dragomir (secondo turno)
  Karina Habšudová (quarti di finale)
  Patty Schnyder (primo turno)

 Denisa Chládková (quarti di finale) 
 Adriana Gerši (primo turno) 
 Katarína Studeníková (primo turno) 
 Sandra Kleinová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1997